Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Butch Walts che ha battuto in finale Marty Riessen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Harold Solomon (secondo turno)
 Tim Gullikson (semifinali)
 Dick Stockton (primo turno)
 Victor Amaya (quarti di finale)

 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Kim Warwick (quarti di finale)
 Tim Wilkison (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1979